Norwich peut faire référence à :

Patronyme 

 John Julius Norwich (Lord) (1929-2018), historien britannique, écrivain de voyage et personnalité de la télévision ;
 Julienne de Norwich (morte en 1416), 14 siècle, mystique et autrice anglaise.

Navires 
 , trois navires de la Royal Navy ;
 , freighter lancé en 1911 et échoué sur Nikumaroro en 1929 ;
 , un navire de la marine américaine en service de 1861 à 1865.

Toponyme

Canada 
 Norwich, canton.

États-Unis 
 Norwich (Connecticut), cité ;
 , district historique ;
 Norwich (Kansas), cité ;
 , ville ;
 Norwich (New York), cité (city) ;
 Norwich, ville (town) ; 
 , communauté non-incorporée ;
 Norwich (Ohio), village ;
 Norwich (Vermont), ville ;
 , quartier de la cité de Roanoke ;
 , canton civil au Michigan ;
 , canton civil au Michigan ;
 Canton de Norwich, canton civil dans le Dakota du Nord ;
 , canton civil en Ohio ;
 , canton civil en Ohio ;
 , canton.

Jamaïque

Royaume-Uni 
 Norwich, cité et capitale du comté de Norfolk ;
  ;
 Norwich North (circonscription britannique) ;
 Norwich South (circonscription britannique).

Autre 
 Canary Norwich, type Canari ;
École de peinture de Norwich, un mouvement artistique britannique du  ;
Norwich City Football Club, club de football basé à Norwich, au Royaume-Uni ;
 , prison pour hommes adultes et jeunes contrevenants à Norwich, au Royaume-Uni ;
 Norwich Terrier, race de chien ;
 Norwich Union, compagnie d'assurances britannique ;
 Université de Norwich, collège militaire privé à Northfield, au Vermont.
 NORWICH, acronyme postal de la Seconde Guerre mondiale pour .

Notes 

Homonymie de localités aux États-Unis